Мефодій — слов'янський просвітитель та проповідник християнства, творець слов'янської азбуки.
 Методій Патарський (Мефодій Патарський) — ранньо-християнський мученик, єпископ м. Патара в Лікії.
 Методій Почаївський — преподобний, засновник Почаївського монастиря (1220 р.)
 Мефодій I — патріарх Константинопольський